De Traversodontidae was een familie van redelijk goed ontwikkelde cynodonten, een groep van zoogdierreptielen. In tegenstelling tot de andere cynodonten als Cynognathus, waren deze dieren planteneters in plaats van carnivoren. 

De traversodonten leefden in het Midden- en Laat-Trias en deelden hun leefgebied dus met de eerste dinosauriërs. Fossielen van de traversodonten zijn op alle continenten behalve Australië en Antarctica gevonden. De meeste soorten leefden echter in wat nu Zuid-Amerika is. De familie Traversodontidae omvat de volgende geslachten:
 Andescynodon 
 Boreogomphodon
 Colbertosaurus 
 Etjoia
 Exaeretodon
 Ischignathus 
 Gomphodontosuchus
 Massetognathus
 Microscalenodon
 Santacruzodon 
 Scalenodon
 Scalenodontoides
 Traversodon

Cynodontia
Trias
Jura (tijdperk)